De Marathon van Valencia of Maratón de Valencia is een jaarlijkse marathon in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijd vindt elk jaar begin november of december plaats en is met bijna 20.000 deelnemers de grootste marathon van Spanje en de op drie na grootste in Europa.

De eerste editie was 29 maart 1981. Vanaf 2011 werd vanwege klimatologische redenen de datum uitgesteld tot november. Sinds deze verschuiving is het aantal deelnemers aanzienlijk toegenomen. Sinds 2016 heeft de marathon het IAAF Gold Label. Tegelijkertijd met de marathon vindt een wedstrijd over 10 km plaats.

Statistiek

Parcoursrecords 
 Mannen:  2:01.53 Kiptum Kelvin (KEN) (2022)
 Vrouwen: 2:14.58 Amene Beriso (ETH) (2022)

Top 10 snelste 
Met een gemiddelde tijd van 2:03.17 staat de marathon van Valencia op plaats twee van de snelste marathons ter wereld. Zie ook de lijst van snelste marathonsteden.

(bijgewerkt t/m 2022)

Overzicht winnaars

Zie ook 
 marathon van Barcelona
 marathon van Madrid
 Lijst van marathons

Externe links 
 Officiële website

Valencia
Atletiekwedstrijd in Spanje
Sportevenement in Valencia